Une artère mésentérique peut désigner :
 l'artère mésentérique supérieure,
 l'artère mésentérique inférieure.